Audon est le nom d'une commune française du département des Landes

Patronymie 

 Frédéric Audon (né en 1979), joueur français de water polo
 Thomas Audon, danseur français